Ерзовка — название населённых пунктов в России.

Архангельская область
 Ерзовка — деревня в Вилегодском районе.
 Ерзовка — деревня в Холмогорском районе.

Волгоградская область
 Ерзовка — посёлок в Городищенском районе.

Кировская область
 Ерзовка — деревня в Лузском районе.

Нижегородская область
 Ерзовка — деревня в Лысковском районе.

Новгородская область
 Ерзовка — деревня в Окуловском районе.
 Ерзовка — деревня в Хвойнинском районе.

Пермский край
 Ерзовка — деревня в Оханском районе.
 Ерзовка — деревня в Частинском районе.

Самарская область
 Ерзовка — село в Кинель-Черкасском районе.

Свердловская область
 Ерзовка — деревня в Ирбитском муниципальном образовании.
 Ерзовка — деревня в Камышловском районе.
 Ерзовка — посёлок в Махнёвском муниципальном образовании.
 Ерзовка — упразднённая в 2022 году деревня в Слободо-Туринском районе.

Тамбовская область
 Ерзовка — деревня в Бондарском районе.

Тульская область
 Ерзовка — деревня в Новомосковском районе.

Ульяновская область
 Ерзовка — исчезнувшая деревня Чердаклинского района.